Prva liga Makedonije  (makedonski Првата Македонска Кошаркарска Лига, odnosno Прва Лига Мажи ) je najviši rang košarkaške lige za muškarce u Makedoniji. Liga je nastala 1992. godine nakon raspada Jugoslavije.

Sudionici

Sezona 2016./17. 
 Pelister - Bitolj
 Kožuv - Gevgelija
 Feni Industri - Kavadarci
 Kumanovo 2009 - Kumanovo
 AB Ohrid - Ohrid
 Karpoš Sokoli 2000 - Skoplje
 MZT Aerodrom - Skoplje
 Rabotnički - Skoplje
 Vardar - Skoplje
 Strumica - Strumica

Prvaci i doprvaci

Klubovi po uspješnosti

Poveznice 
  basketball.org.mk, službene stranice
  basketball.org.mk, rezultati 1. lige
  eurobasket.com, stranica lige
 Kup Makedonije
 Prvenstva SFRJ u košarci
 Prva liga Srbije i Crne Gore u košarci - YUBA liga
 ABA liga
 Balkanska liga

Izvori 
  basketball.org.mk, Prva liga Mazi istorijat , preuzeto 10. siječnja 2016.

1
Makedonija